I Chelonidi (Cheloniidae ) sono la famiglia dell'ordine dei Testudinati a cui appartengono 6 delle 7 specie esistenti di tartarughe marine. Si incontrano dalle regioni circumtropicali fino a quelle subtropicali e agli oceani temperati.

Descrizione
Le dimensioni dei Chelonidi variano dai 75 cm della tartaruga di Kemp ai 213 cm della tartaruga caretta, che può raggiungere un peso di 450 kg. Hanno guscio piatto, affusolato e coperto di scudi, arti simili a pinne e cranio completamente ricoperto, non retrattile nel guscio.

Biologia
La dieta dei Chelonidi, principalmente carnivora (a eccezione della tartaruga verde, che da adulta si nutre di fieno marino), comprende spugne, meduse, mitili, granchi, cirripedi, ricci e pesci.

Entrambi i sessi migrano dall'area in cui si alimentano verso quella in cui nidificano, dove la femmina si riproduce seguendo un ciclo che va da 1 a 3 anni. Le uova, sferiche e in numero di 80-200, vengono deposte in covate multiple, a intervalli di 10-30 giorni.

Classificazione

Generi esistenti 
La famiglia comprende 6 specie, suddivise in 5 generi:

 Genere Caretta 
 Caretta caretta () - tartaruga caretta
 Genere Chelonia 
 Chelonia mydas () - tartaruga verde
 Genere Eretmochelys 
 Eretmochelys imbricata () - tartaruga embricata
 Genere Lepidochelys 
 Lepidochelys kempii () - tartaruga di Kemp
 Lepidochelys olivacea () - tartaruga olivacea
 Genere Natator 
 Natator depressus () - tartaruga a dorso piatto

Cladogramma 
Di seguito è riportato un cladogramma che mostra i rapporti filogenetici delle tartarughe marine viventi ed estinte della famiglia Cheloniidae basata sugli studi di Lynch & Parham (2003) e Parham & Pyenson (2010):

Generi estinti 
Il seguente elenco di generi di chelonidi estinti (sensu lato) è stato pubblicato da Hirayama & Tong, nel 2003, se non diversamente specificato.
Genere † Allopleuron
Genere † Argillochelys
Genere † Cabindachelys
Genere † Carolinochelys
Genere † Catapleura
Genere † Erquelinnesia
Genere † Gigantatypus
Genere † Glyptochelone
Genere † Itilochelys
Genere † Lytoloma
Genere † Osteopygis
Genere † Pampaemys
Genere † Peritresius
Genere † Porthochelys
Genere † Prionochelys
Genere † Procolpochelys
Genere † Retechelys
Genere † Tasbacka
Genere † Thinochelys

Note

Voci correlate 
 Erquelinnesia
 Glarichelys knorri

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cheloni